Шехович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шехович, Златан (род. 2000) — сербский футболист, защитник.
 Шехович, Северин (1829—1872) — галицко-русский журналист и писатель, деятель русского движения в Прикарпатской Руси.